Włodzimierz Zajączkowski (geolog)
 Włodzimierz Zajączkowski (turkolog)